Ма́йя () — женское имя, имеет несколько версий происхождения.

Греческое происхождение — имя Майя ( — матушка, кормилица, богиня плодородия) произошло от имени греческой богини Майи, одной из плеяд.
По латинской версии происхождения имя Майя произошло от названия месяца Majus и переводится как «рождённая в мае».
Еврейская версия возводит начало имени к слову «маим» (ивр. ‏מים‏), которое на иврите означает «вода». На арамите, языке Талмуда, в древности разговорном среди евреев «майя» (арам. מיא) также означает «вода».
Также имя Майя — это сокращённая форма некоторых женских имён: Марианна, Мария. Это обращение больше принято в северных странах Европы, а также в Польше, Чехии и Германии.

Мая являлось уменьшительной формой женских имён Анимаиса, Маина, Майя, Манефа, Фомаида.

См. также 
 (66) Майя
 Майя (звезда)
 Майя (цивилизация)
 Майя (Якутия)
 Пчела Майя

Примечания 

Женские имена
Имена греческого происхождения
Имена от эпиклес